Григорий Гроссман:
 Гроссман, Григорий Александрович (1863 — после 1917) — российский политический деятель, журналист и переводчик, корреспондент.
 Гроссман, Грегори (Григорий) (1921—2014) — американский экономист, специалист по советской экономике.